

Валішев — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Валішев — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства